«Needed Me» — песня, записанная американской певицей Рианной, и выпущенная с её 8-го альбома Anti 30 марта 2016 года лейблами Roc Nation, Westbury Road. Песня была написана Рианной, Brittany Hazard, Charles Hinshaw и Derrus Rachel вместе с продюсерами DJ Mustard, Twice as Nice и Frank Dukes. Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 13).
Номинация на премию Грэмми-2017 в категории Лучшее R&B-исполнение.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 7 на Billboard Hot 100, став 43-м хитом певицы, который вошёл в лучшую сороковку Top-40 американского Hot-100 и 29-м хитом в его лучшей десятке (уступая только Битлз и Мадонне). Так же песня взяла первую позицию в чартах Dance Club Songs, Hot R&B/Hip-Hop Songs и Rhythmic.

Музыкальное видео 
20 апреля 2016 был выпущен клип на сингл. Режиссёр Хармони Корин.

Отзывы 
Журнал Billboard включил «Needed Me» в свой список лучших поп-песен 2016 года «100 Best Pop Songs of 2016» (поместив на позицию № 9). Издание Pitchfork включило «Needed Me» в свой список лучших песен года «The 100 Best Songs of 2016» (№ 88).

Живые выступления 
Рианна представила песню «Needed Me» во время концертного тура Anti World Tour, а также на Церемонии MTV Video Music Awards 2016.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

История релизов

Источники

Ссылки 
 

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни Рианны
Песни, написанные Рианной
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs